id. Haszmann Pál (1902–1977) erdélyi magyar helytörténész
 ifj. Haszmann Pál (1942–2021) erdélyi magyar helytörténész, népművész